Karatkewitsch ist der Familienname folgender Personen:

 Tatsiana Karatkewitsch (* 1977), weißrussische Politikerin und Psychologin
 Uladsimir Karatkewitsch (1930–1984), weißrussischer Schriftsteller und Dichter